Razdólnoie (Krasnodar), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Razdólnoie (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Razdólnoie (Kémerovo), població de la província de Kémerovo, a Rússia
 Razdólnoie (Altai), població del territori de l'Altai, a Rússia
 Razdólnoie (Novossibirsk), població de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Razdólnoie (Sovetski), població de la república de Crimea, a Rússia
 Razdólnoie (Crimea), població de la república de Crimea, a Rússia
 Razdólnoie (Saràtov), població de la província de Saràtov, a Rússia
 Razdólnoie (Krasnoiarsk), població del territori de Krasnoiarsk, a Rússia